Tanaostigmatidae är en familj av steklar. Tanaostigmatidae ingår i överfamiljen glanssteklar, ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Tanaostigmatidae 86 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Glanssteklar
Tanaostigmatidae